Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Porter:

  – torpediniera varata nel 1896 e radiata nel 1912
  – cacciatorpediniere della classe Tucker, varato nel 1916 e radiato nel 1934
  – cacciatorpediniere della classe Porter, varato nel 1935 e affondato in combattimento nel 1942
  – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1944 e radiato nel 1953
  – cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, varato nel 1997 e ancora in servizio